Auguste-Rodolphe Darblay fut un industriel et un homme politique français né le  à Étampes (Seine-et-Oise, aujourd'hui Essonne) et décédé le  à Paris.

Biographie 

Fils d'un maître de poste d'Étréchy, il développa un commerce de grains et prit une part importante à la fondation de la Société d'Agriculture. Il était le frère d'Aymé-Stanislas Darblay, et avait épousé Louise Conty (1783-1862).

Il fut député de Seine-et-Oise de 1840 à 1849, siégeant dans la majorité gouvernementale sous la monarchie de Juillet, puis à droite sous la Deuxième République.

Sources

Liens externes 

Naissance en novembre 1784
Naissance à Étampes
Député de Seine-et-Oise
Député de la Monarchie de Juillet
Député de la Deuxième République française
Officier de la Légion d'honneur
Auguste
Personnalité liée à Wissous
Décès en septembre 1873
Décès dans le 7e arrondissement de Paris
Décès à 88 ans